Boxdorf (Neurenberg), een stadsdeel van de Duitse stad Neurenberg, deelstaat Beieren
Boxdorf (Moritzburg), een stadsdeel van de Duitse gemeente Moritzburg, deelstaat Saksen
 Een stadsdeel van de Duitse gemeente Erbendorf, deelstaat Beieren
 Een stadsdeel van de Duitse gemeente Floß, deelstaat Beieren